Пануко (Веракрус) — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Веракрус.
 Пануко (муниципалитет) — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.
 Пануко (река) — река в Мексике